Cedar Rapids (pel·lícula), dirigida per Miguel Arteta i estrenada el 2011
 Toponímia:
 Cedar Rapids (Iowa), població dels Estats Units a l'estat d'Iowa
 Cedar Rapids (Nebraska), població dels Estats Units a l'estat de Nebraska